Lugos steht für:

 Lugoj, rumänische Stadt 
 Lugos (Gironde), französische Gemeinde 
 Lugus (Gottheit), altkeltische Gottheit